Перпер се може односити на:

 Перпер (рачунска новчана јединица)
 Византијски перпер или хиперпирјон, оригинални перпер
 Дубровачки перпер, дубровачка средњовековна валута
 Српски перпер, српска средњовековна валута
 Црногорски перпер, бивша црногорска валута